Brevitas steht für
Brachylogie, linguistischer Begriff
Brevitas et Facilitas, hermeneutische Methode Calvins